Jarabacoa FC es un club de fútbol profesional de la República Dominicana ubicado en la ciudad de Jarabacoa, provincia de La Vega. El club fue fundado en el año 2016 y actualmente participa en la Liga Dominicana de Fútbol.

Plantilla Actual 2023

Plantilla Actual 2023 

| colspan=8 style="background:green" align=center|<span style="color:#FFFFFF"> Porteros

|-
| colspan=8 style="background:green" align=center| <span style="color:#FFFFFF"> Defensas

|-
| colspan=8 style="background:green" align=center| <span style="color:#FFFFFF"> Mediocampistas

 

 
 

|-
| colspan=8 style="background:green" align=center| <span style="color:#FFFFFF"> Delanteros

  =Capitán
  = Lesionado de larga duración

Altas y bajas 2022

Directiva 2022

Patrocinadores 
  Coca-Cola 
  Diaza 
  QA Fundacion 
  Ferreteria Los Mellos 
  Ferreteria JA 
  Rancho Baiguate 
  Cafe Monte Alto

Palmarés

Títulos nacionales 
 Liga Dominicana de Fútbol Serie B (1):
2018

Entrenadores

Jugadores notables 

Extranjeros
  Jairo Luis Alegria
  Daniel Jasmeley

Locales
  Óscar Junior Mejía
  César García

Referencias 
 
|-

Enlaces externos 
 Perfil de Jarabacoa FC en Fútbol Dominicano. Net
 Jarabacoa FC, Inter RD y Atlético San Francisco, nuevas franquicias de la LDF

Equipos de fútbol de República Dominicana